Dibai kan syfta på följande platser:

Förenade Arabemiraten 

 Dubai (stad), 
 Dubai, emirat,

Indien 

 Dibai (ort i Indien), Uttar Pradesh, Bulandshahr, 

Robotskapade Indienförgreningar